Selles (Alt Saona), municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Selles (Eure), municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Selles (Marne), municipi al departament del Marne (regió del Gran Est, França)
 Selles (Pas de Calais), municipi al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)
 Selles-sur-Cher (municipi), municipi al departament de Loir i Cher (regió de Centre-Vall del Loira)
 Selles-sur-Nahon, municipi al departament de l'Indre 
 Selles-Saint-Denis, municipi francès, situat al departament del Loir i Cher 
 Mas de les Selles, masia al terme de les Llosses
 Roc d'en Selles, muntanya al municipi d'Alpens, a la comarca d'Osona